La finale della Coppa re Fahd 1995 si è disputata il 13 gennaio 1995 al King Fahd International Stadium di Riad tra la Nazionale danese e quella argentina. L'atto conclusivo della manifestazione ha visto il successo per 2-0 della Danimarca.

Cammino verso la finale

Tabellino

Voci correlate 
 Coppa re Fahd 1995
 Nazionale di calcio della Danimarca
 Nazionale di calcio dell'Argentina

Altri progetti 

Competizioni calcistiche a Riad
1995
Finale 1995
Finale 1995